O nome Jangmi ou Changmi antes da correção solicitada pela Coreia do Sul à Organização Meteorológica Mundial (OMM), foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:

 Tempestade tropical Changmi (2002) - Sem danos.
 Tufão Jangmi (2008) - o mais intenso ciclone tropical no ano de 2008, atingindo uma intensidade equivalente a um furacão de categoria 5 na escala de furacões de Saffir-Simpson. O tufão atingiu Taiwan já mais enfraquecido, porém, causando 2 fatalidades.

Desambiguação